Эмиль Шёнайх-Каролат (; ,  — , ) — немецкий , романист и дворянин.

Биография 

После окончания средней школы в Висбадене отправился в Цюрих, где в 1870—1871 года изучал литературу и историю искусств. Затем он вступил в драгунский полк в Кольмаре, где служил в звании лейтенанта до 1874 года. Последующие годы были потрачены в основном на путешествия, в том числе в Рим и Египет. В 1887 году он женился на Катарине фон Кнорринг и жил в своих поместьях в Германии и Дании.

Как поэт он являлся представителем так называемого неоромантизма. Его ранние стихи несли мрачное настроение. В более поздних работах, в том числе рассказах и повестях, он поднимал различные религиозные и этические вопросы, указывая на недостатки современного ему общества. Общался со многими немецкими писателями конца XIX века.

Умер в замке Хазельдорф и был похоронен на кладбище церкви Святого Габриэля.

Наиболее известные сборники: «Lieder an eine Verlorene» (1878); «Thauwasser» (1881); «Dichtungen» (1883); «Geschichten aus Moll» (1884); «Bürgerlicher Tod» (1804); «Der Heiland der Tiere» (1896).

Примечания

Литература 
 
 Armin Püttger-Conradt: Ein Dichterprinz der Elbmarsch. In: ZSHG 2004
 Wedel-Schulauer Tageblatt (2008 — Suche nach einem «Verlorenen» (zum 100. Todestag des Dichterprinzen)

Ссылки 
 

Немецкие поэты